64. mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 28–29 stycznia 1967 roku w Lahti, w Finlandii. W zawodach brali udział tylko mężczyźni. Zawodnicy startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 3000 m i 5000 m. Do biegu na 3000 m awansowało tylko najlepsza 16 po trzech dystansach. Bezkonkurencyjny był Holender Kees Verkerk.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 33 łyżwiarzy z 12 krajów. Sklasyfikowanych zostało 32.

Wyniki 
 DNS – nie wystartował, NC – nie zakwalifikował się, f – wywrócił się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na stronie www.SkateResults.com

Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1967 w sportach zimowych
1967 w Finlandii
Łyżwiarstwo szybkie w Finlandii
Sport w Lahti